Sarvābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sarvābād (kommunhuvudort i Iran), Kurdistan, 
 Shahrestān-e Sarvābād, kommun, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar